Santon bezeichnet

eine Krippenfigur, siehe Santon
einen Hügel in Tschechien; siehe Santon (Berg)
der geologische Begriff Santon als Stufe der Kreide; siehe Santonium
den Fußballspieler unter Davide Santon
den Ort Santon (Isle of Man)
Siehe auch:
 Santon Downham Tramway